Хесслер — фамилия. Известные носители:
 Хесслер, Ванесса (род. 1988) — итальянская актриса и фотомодель.
 Хесслер, Герд (род. 1948) — восточногерманский лыжник.
 Хесслер, Гюнтер (1909—1968) — немецкий офицер-подводник, капитан 2-го ранга.
 Хесслер, Клаус Августин (1935—2019)  — предстоятель неканонической юрисдикции Священный Миланский синод, митрополит Миланский и Аквилейский.
 Хесслер, Томас (род. 1966) — немецкий футболист, полузащитник.